Andrea Seculin (Gorizia, 1990. július 14. –) olasz labdarúgó, a Chievo kapusa.

Az olasz U21-es válogatott tagjaként részt vett a 2009-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Források 
Andrea Seculin adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Goriziaiak
Olasz labdarúgók
A Fiorentina labdarúgói
Az SS Juve Stabia labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Az AS Avellino 1912 labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek